Jméno a příjmení Mamadou Sakho má více nositelů:
 Mamadou Sakho (1989) (* 1989) – senegalský fotbalista
 Mamadou Sakho (1990) (* 1990) – francouzský fotbalista senegalského původu
 Mamadou Sakho (zápasník) (* 1951) – senegalský zápasník